Asterix – serie a fumetti
 Asterix – personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie
 Asterix – videogioco del 1983
 Asterix – videogioco del 1992
 Asterix – videogioco del 1993
 Astérix – satellite artificiale francese
 29401 Asterix – asteroide del sistema solare 
 Parc Astérix – parco divertimenti a tema francese